Djamel Amani (né en 1962), footballeur algérien ;
Hanna Mabelle Amani (née en 1996), joueuse de basket-ball ivoirienne ;
Hind Amani (née en 1977), tireuse sportive marocaine ;
Muhammad Amani (1536-1610), poète azerbaïdjanais ;
Salma Amani (née en 1989), footballeuse franco-marocaine ;
Sandra Amani (née en 1966), femme de lettres française ;
Yao Amani (né en 1963), joueur et entraîneur de football ivoirien.

Autres 
 Un amani est une pièce d'or émise au royaume d'Afghanistan avant 1929 valant 20 afghanis.